Drepanosiphum är ett släkte av insekter som beskrevs av Koch 1855. Enligt Catalogue of Life ingår Drepanosiphum i familjen långrörsbladlöss, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen borstbladlöss.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Långrörsbladlöss
Drepanosiphum